

Cinéma 
 Madhouse est un studio de films et séries d'animation japonais.
 Madhouse est un film britannique réalisé par Jim Clark en 1974.
  (There Was a Little Girl) est un film italo-américain réalisé par Ovidio G. Assonitis en 1981.
 Madhouse est un film américain réalisé par Tom Ropelewski en 1990.
 Madhouse est un film américain réalisé par William Butler en 2004.

Musique 
 Madhouse Records, Inc., label de musique fondé par Kerri Chandler
 Mad'House, un groupe de musique house qui a repris des chansons de Madonna
 Madhouse, groupe de jazz-funk dirigé par Prince
 Mad House est une chanson de l'album Rated R de la chanteuse Rihanna.
Madhouse est une chanson du groupe de thrash metal Anthrax de l'album Spreading the Disease.

Voir aussi 
 Mad House